Octagon – album in studio del gruppo musicale black metal svedese Bathory
 Octagon Theatre – teatro di Bolton, nella regione Nord Ovest dell'Inghilterra
 Road to the Octagon – album studio del gruppo musicale finlandese Impaled Nazarene
 The Octagon – film del 1980 diretto da Eric Karson
 The Return of Dr. Octagon – album solista del rapper statunitense Kool Keith